

Palmarès

Squadra

Union Olimpija: 2013

Individuale
 All-NBDL First Team (2016)

Altri progetti

Collegamenti esterni